Е́нё Ху́баи фон Салатна (, имя при рождении Ойген Хубер, ; 15 сентября 1858, Будапешт — 12 марта 1937, там же) — венгерский скрипач, композитор, педагог.

Биография 
Родился в немецкой музыкальной семье: отец, Карл Хубер — первая скрипка Венгерского оперного театра, профессор Музыкальной академии имени Ференца Листа. В детстве учился игре на скрипке у своего отца. В 11 лет впервые выступил с концертом, в тринадцать начал учёбу у Йозефа Йоахима. В 1878 году, следуя советам Ференца Листа, дебютировал в Париже, имел большой успех. Концертировал во Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах. В конце 1870-х принял венгерский вариант имени и фамилии.

Подружился с Анри Вьетаном. В 1882 году возглавил кафедру скрипичного искусства в Брюссельской консерватории. В 1886 году вернулся в Венгрию, вместе с виолончелистом Давидом Поппером основал Будапештский квартет. Скрипичное искусство Хубаи высоко ценил Брамс.

Творчество 
Автор вокальных и инструментальных сочинений, часто писал для скрипки, автор нескольких опер. Продолжил романтическую традицию Мендельсона и Шумана. Гастролировал во многих странах Европы в качестве солиста, также выступал в Петербурге в 1890 году. Хубаи считался одним из лучших виртуозов Европы.

Произведения

Для сцены 
 Алиенора (1886—1888, на исторический сюжет об Алиеноре Аквитанской), опера
 Скрипичный мастер из Кремоны (; 1892), опера
 Деревенский оборванец (; 1894—1895), опера
 Роза во мху (; 1897—1898), опера
 Любовь Лавотты (1904), опера
 Венера Милосская, опера (1908—1909)
 Маска (; 1909—1910), опера
 Анна Каренина, опера (1914, по одноимённому роману Льва Толстого)
 Великан-эгоист (; 1933—1934, по одноимённой сказке Оскара Уайльда), опера
 Сцена чардаша (; 1936), балет

Для оркестра 
 Сельские сцены для скрипки и оркестра (1879—1891)
 Концертштюк для виолончели и оркестра (1884)
 Симфония № 1 B-Dur (1885)
 Симфония № 2 c-moll (1914)
 Vita Nuova, симфония для хора (1921)
 Петёфи-симфония для хора и оркестра (1922)

Камерные сочинения 
 Романтическая соната для скрипки и фортепиано (1894)
 Концертные этюды для скрипки (1900)
 Вариации на венгерскую тему
 Зефир для скрипки и фортепиано

Педагогическая деятельность 
Хубаи был руководителем Будапештской академии музыки имени Листа в 1919—1934 гг. Его учениками были Йожеф Сигети, Штефи Гейер, Генри Вербрюгген, Геза де Крес, Брам Элдеринг, Барнабас фон Геци, Андре Гертлер, Юджин Орманди, Пауль Годвин, Тибор Варга, Сандро Матерасси и многие другие выдающиеся исполнители.

Признание 
Почетный доктор . Имя Хубаи носит национальный скрипичный конкурс, музыкальный зал в Будапеште (). В 2011 году на доме, где музыкант жил в Брюсселе, установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Фонда Хубаи
 Видео

Академические музыканты Венгрии
Композиторы Венгрии
Скрипачи Венгрии
Музыкальные педагоги Венгрии
Оперные композиторы
Почётные граждане Дебрецена